Szósty sezon Le Mans Series rozpoczął się 3 kwietnia w Le Castellet, a zakończył się 13 września na Silverstone, Wielka Brytania. Tytuł zdobył zespół AMR Eastern Europe.

Wyniki

Klasyfikacje generalne

Klasyfikacja LMP1

Klasyfikacja LMP2

Klasyfikacja GT1

Klasyfikacja GT2

Mistrzostwa kierowców

Klasyfikacja LMP1

Klasyfikacja LMP2

Klasyfikacja LM GT1

Klasyfikacja LM GT2

Linki zewnętrzne 
 

Sezony European Le Mans Series
2009 w sportach motorowych